Maigret und seine Skrupel ist der deutsche Titel zweier Hörspiele nach dem Roman Maigret hat Skrupel (1958) von Georges Simenon:

 Maigret und seine Skrupel (Hörspiel, 1959)
 Maigret und seine Skrupel (Hörspiel, 1961)